Музичка Андрій Васильович — історик літератури, професор Одеського ІНО, дослідник нової української літератури.
 Музичка Іван — священик УГКЦ, митрофорний протоієрей, доктор богослов'я, заслужений ректор Українського Католицького Університету імені св. Климента Папи у Римі, почесний доктор honoris causa Українського католицького університету у Львові.